Rio Deva (Cantábria e Astúrias)

Afluentes do rio Minho na Galiza:
Rio Deva (Ourense)
Rio Deva (Pontevedra)

Desambiguações de hidrografia